Alexander Büttner – calciatore olandese
 Andrea Büttner – artista tedesca
 Karin Büttner-Janz – ex ginnasta artistica
 Steffen Büttner – ex calciatore tedesco orientale